Johannes van den Driesche (1550-1616), Nederlands filoloog
Jan Druys (1568-1634), Zuid-Nederlands geestelijke